Dolores (Guatemala)  —  cidade da Guatemala
 Dolores (El Salvador)  —  cidade da Guatemala
 Dolores (Espanha) —  município da província de Alicante, Espanha
 Dolores (Nicarágua) —  município da Nicarágua
 Dolores (Uruguai) —  cidade do departamento de Soriano, Uruguai
 Dolores (Buenos Aires) —  cidade dArgentina, na província de Buenos Aires
 Dolores (Filipinas)  —  cidade da província de Abra

Desambiguações de topônimos